Der Begriff Fluxen bezeichnet:

 das Zusetzen von Fluxölen in Bitumen, siehe Fluxbitumen
 das Prüfen ferromagnetischer Werkstoffe auf Risse, siehe Magnetpulverprüfung
 einen Verfahrensschritt beim Feuerverzinken, siehe Fluxen (Feuerverzinken)